Alwyn steht für:

 männlicher Vorname, siehe Elwyn #Alwyn

Alwyn ist der Familienname folgender Personen:
 Joe Alwyn (* 1991), britischer Filmschauspieler
 William Alwyn (1905–1985), britischer Komponist

Siehe auch:
 Alvin
 Alwin